Регімантас Адомайтіс, Регімантас Вайткусович Адомайтіс (лит. Regimantas Adomaitis; 1937—2022) — литовський та радянський актор театру і кіно.
 Адомайтіс Валентин Володимирович (23 лютого 1953) — український дипломат. 
 Лаймутіс Адомайтіс (лит. Laimutis Adomaitis; нар. 7 вересня 1986(19860907)) — литовський борець греко-римського стилю, бронзовий призер чемпіонату Європи.